Ziapelta sanjuanensis — вид птахотазових динозаврів родини анкілозаврових (Ankylosauridae). Існував наприкінці крейдового періоду у Північній Америці.

Історія відкриття 
Викопні рештки динозавра виявлені у 2011 році у відкладеннях формації Кіртленд (штат Нью-Мексико, США) експедицією науковців Музею природознавства та науки Нью-Мексико та Державного музею Пенсільванії під керівництвом Роберта Майкла Саллівана. Було виявлено цілий череп без нижніх щелеп, декілька кілець шийної броні та остеодерм.

У 2014 році Вікторія Арбур, Майкл Бернс, Роберт Салліван, Спенсер Лукас, Аманда Кантрелл, Джошуа Фрай та Томас Суазо на основі решток описали новий вид анкілозавра Ziapelta sanjuanensis. Рід Ziapelta був названий на честь символу сонця індіанців зіа, який є елементом прапора Нью-Мексико та латинського слова «pelta» («щит»), що стосується остеодерм анкілозавридів. Видова назва sanjuanensis вказує на округ Сан-Хуан, де були виявлені викопні останки динозавра.

Опис 
За оцінками, динозавр сягав від 4,6 до 6,1 м завдовжки. Череп сягав приблизно 44 сантиметри завдовжки.

Класифікація

Філогенія 
Родинні зв'язки виду всередині родини анкілозаврових:

Примітки 

Анкілозаврові
Динозаври крейдового періоду
Динозаври Північної Америки
Вимерлі тварини, описані 2014